L'Ordine dei Medici è un organismo professionale, amministrativo e giuridico che si occupa della difesa e della regolamentazione della professione medica.

 Conseil national de l'Ordre des médecins in Francia
 Ordre des médecins in Belgio
 Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in Italia
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nelle province italiane
 Bundesärztekammer in Germania
 General Medical Council nel Regno Unito
 Organización Médica Colegial de España in Spagna

Cinema 

 L'Ordre des médecins, film francese del 2018 (Breath of Life)